Estación de Reyes Católicos puede referirse a:

Estaciones

España 
 Estación de Reyes Católicos, del Metro de Madrid.
 Estación de Reyes Católicos, del Tranvía de Parla